Cimitero ima više značenja:
 Cimitero, Avellino
 Cimitero, Latina
 Cimitero, Padova
 Cimitero, Potenza